Григо́рий Петро́вич Головча́нский (25 июля 1972, Гремячинск, Пермская область) — российский региональный историк, археолог, краевед, автор работ, посвящённых древней и новой истории Урала, исследовал ряд археологических памятников Среднего Приуралья. Руководитель Камской археологической экспедиции (с 2001).

Биография 
В 1994 году окончил исторический факультет Пермского государственного университета. В том же году стал преподавателем кафедры древней и новой истории России и научным сотрудником Камской археологической экспедиции. С 1999 года — заместитель, с 2001 года — руководитель КАЭ. Входит в состав Учёного совета Пермского краевого музея. Член международной ассоциации «История и компьютер» с 2000 года.

В 2006 году защитил диссертацию на степень кандидата исторических наук «Христианизация Перми Великой в XV — начале XVIII в.».

Г. П. Головчанский — автор более 60 научных работ, посвящённых проблемам археологии разных периодов древней и новой истории Урала. Он исследовал ряд памятников древней истории Среднего Приуралья: поселение Успенска, Верхние Чусовские городки, поселение Орел, городище Пыскор (Камгорт), поселение Ныроб, поселение Очер, поселение Пермь губернская, поселение Винный завод II, могильник-селище Амбор и др.

Публикации

Книги 
 Головчанский Г. П., Мельничук А. Ф. Строгановские городки, острожки, сёла. — Пермь, Книжный мир, 2005. ISBN 5-93824-055-7
 Головчанский Г. П., Мельничук А. Ф. Древняя и средневековая история Прикамья в цикле экскурсионных программ: учеб. пособие. — Пермь, Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 2014. ISBN 978-5-7944-2413-3
  (в соавторстве).

Статьи 
 Орёл-городок — центр северных строгановских вотчин в период социального и экономического угасания во второй половине XVII — первой половине XVIII вв. (в соавторстве с А. Ф. Мельничуком) // История и культура провинциальных городов Пермского Прикамья. — Березники, 1995.
 Яйвенский острожек — новый археологический памятник XVI—XIX вв. в пределах уральской вотчины Строгановых // Археология и этнография Среднего Приуралья. Вып.1. — Березники, 2001.
 Строгановы: опыт эффективного землевладения // Этажи Перми. 2003. № 3.
 Родановский комплекс городища Пыскор //Международное (XVI Уральское) археологическое совещание. — Пермь, 2003.
 Первые столицы Строгановых // Усолье: мозаика времен. — Пермь, 2004.
 Мельничук Андрей Фёдорович // Краеведы и краеведческие организации Перми и Пермского края: Биобиблиографический справочник. Т. 2 / Сост.: Т. И. Быстрых, А. В. Шилов. — Пермь: Пушка, 2006.
 Языческие мотивы в коми-пермяцкой погребальной обрядности // XVII Уральское археологическое совещание. — Екатеринбург — Сургут, 2007
 Этапы христианизации Перми Великой // Исторический вестник университетов Любляны и Перми. — Ljubliana — Пермь, 2007.
 Динамика церковного строительства Верхнего Прикамья в период русской колонизации // Индустриальные города России: история, современность, перспективы. — Материалы Всероссийской научно-практической конференции. — Березники, 2007

Художественные произведения 
 Чистильщик, или Странный случай в Пермской губернии // Реальность фантастики. 2004. № 7.
 Чёртик // Аэлита. Новая волна. — Екатеринбург, 2004.
 Повесть о Ганзейкине и Пузейкине // Фантастика. Конкурс «Золотая чаша — 2004». — Москва, 2005.
 Прикладные аспекты ксенопсихологии // Фантастика. Конкурс «Фантастический детектив». — Москва, 2005.

Примечания

Литература 
  (в пер.)

Ссылки 
 Страница  на сайте историко-политологического факультета ПГНИУ
 Публикации  в газете «Звезда»
 

Выпускники исторического факультета Пермского государственного университета
Историки России
Археологи России
Преподаватели исторического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели историко-политологического факультета Пермского государственного университета
Краеведы Перми